Червена точка e словосъчетание, в което според контекста се влагат различни значения.

 В разговорната реч, изразът „червена точка“, особено като контрапункт на израза „черна точка“ или – по-рядко – на „синя точка“, може да се използва, когато се отбелязва някакъв плюс, изгода, добро изпълнение, печеливша ситуация и т.н.
 Като термин от телевизията, означава знакът червена точка с вписано число в нея, обикновено 18, с което се обозначават предавания и филми, неподходящи за аудитория до съответната възраст. Причините за поставяне на червена точка могат да са наличие на сцени на насилие, еротика, вулгарен език. При живи предавания, когато някой събеседник използва вулгарен език, често режисьорът на предаването реагира с поставянето на червена точка и затъмняването на репликите със звук, наречен „блийп“ ()
 В този смисъл е използван изразът и в заглавието на песента „Червена точка“ на певицата Преслава, издадена през 2009 година (записана на 20 януари 2009). Песента е авторска — музиката е на Пламен Стойчев, аранжиментът е на Даниел Ганев, а текстът — на Росен Димитров.
 „Червена точка“ се нарича и арт проект на сдружение „Позор“, по който през септември-ноември 2008 година в Дом на киното и Евро-български културен център в София са излъчени поредица филми за възрастни, измежду които „Асансьорът“, „Лепило“, „Виолончелото“, „Тромпетът“, „Киносалон за забранени филми“ и други.
 Червена точка се нарича и един от термичните компоненти в някои котлони, готварски плочи и тигани, които се предлагат на пазара. Представлява топлинен индикатор, който показва кога котлонът (плочата, тиганът) се е нагрял до оптималната за готвене температура.
 Словосъчетанието може да се отнася и до бинди или тилак – червената точка, с която индийките украсяват челата си.